Amanda har flere betydninger:
 Amanda (pigenavn) –  et pigenavn.
 Amanda (Kerteminde) – en granitstatue ved Langebro i Kerteminde.
 Amanda (edbsystem) – et edbsystem i AF og Arbejdsmarkedsstyrelsen.
 Amanda (backupsystem) – et backup-system til IT-systemer.
 Amanda (indkøbscenter) – et indkøbscenter i Haugesund (Norge) drevet af Steen & Strøm ASA.
 Amanda Seafood –  en dansk fiskekonservesproducent.
 FC Amanda – en tidligere fodboldklub i Kerteminde.
 Operation Amanda –  en danskledet UNPROFOR-mission under krigen i Bosnien-Hercegovina.
 Forlaget Amanda – et forlag der bl.a. udgiver bøger.
 Amanda (mølle) – en firevinget gallerihollænder i byen Kappel i Angel.
 Amanda (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 1996 instrueret af Katrine Nyholm